Вера Егоровна Минкина (9 сентября 1918 — 20 сентября 2011) — советская и российская театральная актриса, актриса казанского Татарского академического театра им. Г. Камала, народная артистка РСФСР (1977). Народная артистка Татарской АССР (1968).

Биография 

После окончания Татарского театрального техникума (1939) — в труппе Республиканского передвижного театра.
В 1952—2004 гг. — актриса Татарского академического театра им. Г.Камала.
Супруга артиста, педагога, автора пьес, режиссёра Республиканского передвижного театра и Татарского академического театра им. Г.Камала - Асгата Мазитова (1900-1946.

Театральные работы 

 Гульбика — «Неспетая песня» М.Карим
 Унганбика — «Похищение девушки» М.Карим
 Полина — «Враги» А. М. Горький
 Аклима — «Братья Тагировы» Ф.Хусни
 Сания — «Беглецы» Н.Исанбет
 Калямза — «Зифа» Н.Исанбет
 Мальчик — «Голубая шаль» К.Тинчурин
 Зулькагида — «Смелые девушки» Т.Гиззат
 Гильмениса — «Искры» Т.Гиззат
 Туганым — «Банкрот» Г.Камал
 Мелита — «Эзоп» Г.Фигейредо
 Мария Ильинична — «Третья Патетическая» Н. Ф. Погодин
 Бибиасма — «Если улыбнется счастье» X.Вахит
 Сылу — «Автомобиль» Ф.Яруллин
 Рахиля — «Я вернулся на твое место» Р.Хамид
 Гаян — «Тайны, поведанные земле» А.Гилязов
 Халя — «Выходили бабки замуж» Ф.Буляков
 Степанида — «Светит, да не греет» А. Н. Островский
 Палый — «Зятья Гэргэри» Т.Миннуллин.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Татарской АССР (?).
 14.06.1957 — Медаль «За трудовую доблесть»
 Народная артистка Татарской АССР (1968).
 12.04.1972 - Заслуженная артистка РСФСР
 12.07.1977 - Народная артистка РСФСР

Источники 
 http://www.tatpressa.ru/news/skonchalas-narodnaya-artistka-tatarstana-i-rossii-vera-minkina-3582.html

Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала
Народные артисты Татарской АССР